Saurornitholestinae — підродина ящеротазових динозаврів родини дромеозаврид (Dromaeosauridae). Підродина включає три роди: Atrociraptor, Bambiraptor та Saurornitholestes. Є сестринським таксоном до Dromaeosaurinae та Velociraptorinae. Їхні рештки знайдені у Північній Америці та датуються пізньою крейдою (приблизно 77-70 млн років тому).

Філогенія 
Кладограма зроблена на основі досліджень Н. Лонгріча і Ф. Каррі (2009 р.)

Примітки

Посилання 
 http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=basicTaxonInfo&taxon_no=143992 

Дромеозавриди
Підродини динозаврів